la couenne du porc est sa peau échaudée, puis flambée et raclée, utilisée en cuisine ;
 La sauce à la couenne, apparentée aussi au gigourit dans les Charentes, est un plat réalisé dans les fermes du sud Poitou ;
 La couenne est une voie d'une seule longueur en escalade ;
 Les Frères Couenne est un groupe de rock nancéien ;
 la couenne est la peau des marsouins ;
 le mot « couenne » peut être utilisé comme adjectif pour désigner une personne maladroite ou lente d'esprit ;
 en Suisse francophone, elle peut parfois désigner la croûte d’un fromage à pâte dure ;
 au canada francophone, c'est une couverture.